Geografia:
Debar o Jaisamand és un llac artificial del Rajasthan, considerat el segon més gran d'Àsia.
Debar és una ciutat a l'oest de Macedònia del Nord, prop de la frontera amb Albània.